Samsung SGH-A300 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Подібні моделі 
 VK Corporation VG107
 VK Corporation CG107
 Samsung SGH-T500
 Voxtel ST-11
 VK Corporation VG207

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-A300 

A
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем